Kavelbrotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Kavelbrotjärnen, sjö i Norbergs kommun, 
Stora Kavelbrotjärnen, sjö i Norbergs kommun,  (11,8 ha)
Kavelbrotjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Kavelbrotjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 
Ytter-Kavelbrotjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn